Espada - uma arma branca
Lamborghini Espada - um veículo
Espadas - o naipe

Desambiguação